Eurotoren of Eurotower kan verwijzen naar:
Eurotoren (Almere), een gebouw in Almere
Eurotoren (Breda), het hoogste gebouw van Breda
Eurotower (Frankfurt am Main), de hoofdzetel van de Europese Centrale Bank in Frankfurt am Main
Eurotower (Zagreb), een gebouw in Zagreb

Zie ook
Euromast, een toren in Rotterdam